Дом учёных — общественное учреждение, занимающее в Одессе исторические здания на улице Сабанеев мост под номерами 4 и 6.

История 
Дом учёных в Одессе был создан в 1923 году — один из первых в СССР и первый на Украине. Первоначально располагался на улице Щепкина (Елисаветинской) в доме 12. Вход в одесский Дом учёных был свободным, что сделало его общегородским культурным центром.

C 1934 года занимает дворец графа Толстого. Дом учёных продолжал существовать и работать и во время оккупации Одессы румынскими войсками в 1941—1944 годах, используясь новой властью в пропагандистских целях.

С 1945 года членом правления дома был выдающийся математик М. Г. Крейн (1907—1989).

В 1960—1980 годы в Доме работала столовая, низкий уровень цен в которой позволял питаться студентам, аспирантам и малооплачиваемым научным сотрудникам.

В 2000 году был открыт музей Дома учёных, основу экспозиции составили собранные директором дома Г. В. Терещенко экспонаты и документы.
В 2002 году Дом учёных получил статус предприятия и право вести коммерческую деятельность.

Архитектура 

Архитектурный комплекс Дома учёных включает два здания — особняк графа Толстого (2-х этажный особняк с 12 комнатами) и пристроенное к нему в 1896—1899 годах здание картинной галереи (архитекторы Ф. Фельнер и Г. Гельмер), в которой М. М. Толстой хранил свою коллекцию картин. Некоторые комнаты сохранили исторические интерьеры. До 1934 года в здании картинной галереи располагался Фонд галерей русской живописи Одесского художественного музея.

Особняк графа Толстого — памятник архитектуры. Строился и перестраивался с 1830 по 1897 годы по вкусам и возможностям трёх сменившихся хозяев.
Первый владелец — ротмистр Хорват; архитектором краеведы считают Г. И. Торичелли. В 1840-е годы приобретён в собственность графом М. Д. Толстым, который поручил Л. Ц. Оттону и К. О. Даллакве переофорить интерьеры в духе эклектики. Во второй половине века особняк принадлежал его сыну графу М. М. Толстому.

Интерьеры 
 Шелковая гостиная, по легенде её интерьеры были созданы в начале XX века по указанию хозяина дома М. М. Толстого (младшего) в связи с награждением его орденом Станислава II степени за создание станции скорой помощи (1903) и меценатство. Употребленное на отделку шелковое полотно было подобрано по образцу перевязи ордена. В 1950-е годы значительная часть полотен сгорела в пожаре, новые полотна были изготовлены по старым образцам на ткацких фабриках Иваново (сохранены только два наименее пострадавших фрагмента).
 Мраморная гостиная с облицовкой искусственным мрамором, который был изобретён и изготовлялся в Одессе (эти работы были профинансированы Толстыми). В гостиной находится отреставрированный рояль Ференца Листа, оставшийся в городе после гастролей великого музыканта в 1847 году.
 Белый зал с дубовым паркетом из 22 сортов дерева и с венецианскими зеркалами, оставшимися от прежних хозяев Толстых.
 Дубовая гостиная
 Турецкая гостиная
 Ореховая гостиная
 Зелёный зал

В кинематографе 
В советское время в интерьерах дома снимались сцены телефильма «Д`Артаньян и три мушкетера», в которых изображены покои Лувра. В 1991—2005 гг. здесь проходили съёмки передачи «Джентльмен-шоу»: в стенах одесского дворца джентльмены вели свои светские беседы. Во дворце были также отсняты сцены в кинофильмах «Семь дней с русской красавицей» Георгия Делиева, «Перемена участи» Киры Муратовой, «Пистолет Страдивари» Алексея Луканева и многие другие.

Секции 
 «Урбоэкология»
 Пушкинская научная комиссия
 «Таубмановские чтения»
 Общество гомеопатов
 Секция книги
 Научное объединение «Экосфера человека»
 Научное философское общество
 Философское общество им. А. И. Уёмова
 Научное общество биохимиков
 Семинар по теории, истории и историографии международных отношений (ТИИМО)
 Научная историко-краеведческая секция «Одессика»
 Секция психологов
 Секция социологии
 Союз фотохудожников
 Ассоциация нейрохирургов
 Ассоциация невропатологов
 Общество отоларингологов
 Научная астрономическая секция
 Научное общество «ИМОНТ»

Клубы 
 Клуб «Лира»
 Ассоциация ветеранов культпросветработы
 Литературная гостиная
 Клуб всех муз

Примечания

Ссылки 
 Сайт Дома учёных
 Одесский Дом учёных
 Самый умный дом в Одессе
 Одесский Дом ученых или Дворец графа Толстого — 3D виртуальный тур по дворцу

Одесса
Архитектура неоренессанса на Украине
Достопримечательности Одессы
Дворцы и дома культуры Одессы